«Постучись в мою дверь» () — турецкий телесериал в жанре драма и романтическая комедия. Сериал состоит из двух сезонов и 161 серии (в оригинале 52 серии), первая серия сериала была показана 8 июля 2020 года, а заключительная — 8 сентября 2021 года. Главные роли исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.

Во многих странах сериал шёл под названием «Love is in the Air» («Любовь витает в воздухе» или «Любовь в эфире»).

Сюжет

Первый сезон 
Эдá Йылдыз живёт вместе со своей тётей. Своих родителей она потеряла, когда была ещё маленькой девочкой — они трагически погибли. Эда училась на ландшафтного дизайнера и вскоре должна была отправиться на стажировку в Италию, но она неожиданно теряет стипендию, которую местное архитектурное бюро «Art Life» выделяло для талантливых студентов. На выпускном из своего университета она встречает владельца Art Life — молодого и талантливого архитектора Серкана Болата. В порыве гнева, после того, как они встретились на улице, во время разговора она скрепляет его и себя ненастоящими наручниками, которые были подложены в конверте с приглашением на свадьбу бывшей девушки Серкана Болата, чтобы продемонстрировать как непросто ей живётся. Бывшая девушка Серкана — Селин, почти сразу после расставания с ним сообщила о своём намерении выйти замуж за другого. Чтобы заставить Селин ревновать, Серкан предлагает Эде договор — она 2 месяца притворяется его девушкой, в замен он возвращает ей стипендию. Однако, со временем две противоположности понимают, что влюбляются в друг друга. Серкан превращается из «холодного робота» в нормального человека, а Эда шагает по карьерной лестнице. Только начав нормальные отношения, выясняется, что имя Болатов связано с трагической смертью родителей Эды. Серкан берет вину на себя и уходит от Эды. В скором времени появляется богатая бабушка Эды (по отцовской линии). Бабушка Семиха также винит Серкана и его семью в смерти сына и всячески препятствует отношениям Эды и Серкана. Преодолев различные трудности, пара собирается пожениться. В день свадьбы Серкан по работе улетает в Италию и попадает в авиакатастрофу. Он теряет память о прошедшем годе и 2 месяца находится с Селин, думая, что она до сих пор его девушка. Эда пытается напомнить о себе и вызвать ревность с помощью своего старого друга Дениза.

Второй сезон 
Серкан лечится от рака. Его поведение становится одержимым болезнью и страхом отношений. Они отдаляются с Эдой друг от друга. Несколько раз откладывается их брак. Серкан сосредотачивается только на работе, а Эда отправляется в Италию закончить учебу.

Через 5 лет они встречаются вновь. Вернувшись из Италии, главные герои снова встречаются, но Эда никогда не сможет простить Серкана и впустить его в свою жизнь. Серкан сильно скучал по Эде, но он чувствует, что она от него что-то скрывает. Он знает о том, что Эда все это время жила в Италии, но не понимает, как оказалась здесь. Неожиданно появилась маленькая девочка, которая зовёт Эду — мамой.

Мать Серкана заметила, что Кираз больше всего похожа на Эду, а не на Мело. Но Серкан по-прежнему любит Эду и он прилагает все усилия для того, чтобы вернуть ее. Сама же Эда пытается скрыть свои истинные чувства по отношению к нему, но ей это удается с большим трудом. Эда решила рассказать Серкану, что у них есть дочь, но только не ожидала его реакции. Эда появилась перед ним спустя столько лет и сообщила такую новость, поэтому Серкан не может вести себя иначе. Серкан сказал Эде, что он не готов становиться отцом.

Неожиданно Кираз пропала и это заставляет всех понервничать. Эда начинает впадать в панику, и она больше всего боится, что с ее дочерью могло случиться что-то нехорошее. Серкан также стал искать Кираз и просит Эду не волноваться, он обязательно ее найдет. Серкану удается наладить отношения с маленькой Кираз.

Серкан и Эда спустя столько лет, снова оказались в одном доме. Только теперь рядом с ними их дочь. Он провел весь день со своей дочерью, но она до сих пор не называет его своим отцом. Для того, чтобы Кираз смогла пойти в хорошую школу, Эда вместе с Серканом должны были нарисовать портрет гармоничной и счастливой пары. Несмотря на то, что это было непросто, они все же смогли справиться с этим заданием. Серкан и Эда становятся еще ближе и постепенно они стирают границы, которые существовали все это время между ними. Как только Серкан выбрал подходящий момент и остался наедине с Эдой, то встал перед ней на одно колено для того, чтобы попросить стать его женой. Для Эды это стало большой неожиданностью.

Для Серкана и Эды наступил самый желанный и долгожданный день, они сыграли свою свадьбу.
После того, как компания обанкротилась, у Серкана появилось очень много свободного времени и поэтому он может заниматься всем, чем только пожелает. Теперь Серкан решил преподавать в колледже и таким образом собирается выстраивать свою карьеру с чистого листа. Эда должна была сказать что-то важное Серкану. Первые три месяца нельзя рассказывать про свою беременность и Эда переживает, что Серкан не сдержится. Но он пообещал, что сможет сохранить секрет на этот срок.

Эда совсем забыла про день рождения Серкана и сильно огорчилась из-за этого. Она сразу позвонила Айдан и попросила ее помощи. Мело, уже давно приготовила сюрприз для Серкана, ведь она ему это обещала. Серкану понравился сюрприз, но Эда все же призналась, что она забыла про его день рождения. Но для Серкана это не имеет значения и для него этот день самый лучший, так как рядом с ним находится Эда. Но во время праздника с Эдой произошел неприятный случай, что сильно обеспокоило Серкана.

Когда Серкан и Эда ехали на машине, то у нее неожиданно отошли воды. Проблема была в том, что машина по дороге сломалась, и они находятся посреди леса.

Близкие Эды и Серкана приехали в больницу. На парковке Айфер случайно сбил доктор Эды. Сначала она начала бить его сумкой, но вскоре присмотрелась к симпатичному доктору и была рада с ним познакомиться.

Все собрались в доме Серкана и Эды, чтобы посмотреть на малыша. Прошел год. Эда и Серкан счастливы.

Приём 
Сериал имел большой успех на европейских каналах: так, например итальянское и испанское телевидение транслировали сериал летом 2021 года и после небольшого спада просмотров в начале всё же взлетел. Кроме того, во время трансляции финальной серии в сентябре 2021 года, эпизод стал самым популярным в истории, побив предыдущий рекорд в 7,8 миллиона твитов, установленный сериалом «Долгая ночь» из «Игры престолов».

В России сериал стабильно входит в топ-10 лучших сериалов на Кинопоиске на протяжении 2022 года.

Образ Эды Йылдыз рассматривали и копировали многие модные СМИ, главные герои не раз появлялись на обложках Elle и Vogue.

В ролях

В главных ролях 
Эда Йылдыз — Ханде Эрчел

Мечтательна, энергичная девушка, любит растения и красивые виды. Живёт вместе с тётей Айфер и подругой детства Мело, работает в тётином цветочном магазине. Потеряла своих родителей ещё будучи маленькой девочкой — они трагически погибли при обрушении дома. Была студенткой факультета ландшафтной архитектуры, но потеряв стипендию была вынуждена прервать обучение и отказаться от стажировки в Италии. В этом она винит Серкана Болата — бизнесмена, чья фирма предоставляла грант на обучение.

Во время фэйковых отношений с Серканом начинает работать в Art Life и проявляет себя как хороший ландшафтный дизайнер. Добрая и справедливая (хочет уйти от Серкана, узнав, что Селин беременна), однако бывает взбалмошной и злопамятной. Страдает клаустрофобией и частыми обмороками.

Серкан Болат — Керем Бюрсин

Талантливый архитектор, крупный владелец архитектурного бюро Art Life и большой трудоголик. Живёт вместе со своим псом в доме по соседству со своими родителями, Альптекином и Айдан. Незадолго до начала событий он расстался со своей девушкой Селин. Он просит Эду подписать контракт, согласно которому она будет два месяца изображать его невесту, а он взамен оплатит ей обучение в Италии. Перфекционист, любит астрономию.

В течении отношений с Эдой становится более восприимчив к окружающему миру и людям. Теряет память во время авиакатастрофы, но заново влюбляется в Эду. Во втором сезоне вылечивается от рака.

Второстепенные персонажи 
Селин Атакан — Биге Онал

Подруга детства и бывшая девушка Серкана. Работает PR-директором холдинга, созданного отцами Серкана и Селин. После расставания с Серканом планирует выйти замуж за Ферита, хотя и продолжает любить Серкана. Брошена Феритом на свадьбе, после чего исчезает примерно на год. После потери памяти Серканом заботится о нем и снова становится его девушкой. Играя против Эды, сплачивается с Денизом и в конечном счете беременеет от него.

Айдан Болат — Неслихан Йелдан

Мать Серкана и жена Альптекина. Страдает агорафобией и поэтому уже много лет не выходит с территории своего поместья после смерти старшего сына. Информацией о внешнем мире с ней делится слуга и друг — Сейфи. Эда ей не нравится в качестве невестки, но девушка помогает побороть фобию и Айдан проникается к ней любовью. Пытается понравиться шеф-повару — Александру, но, узнав о его неверности, разбивает об его голову бутылку. После чего, вместе с Айфер и Сейфи подвергается шантажу от Александра. Встречает старую любовь, Кемаля, который оказывается отцом Серкана.

Альптекин Болат — Ахмет Сомерс

Отец Серкана и основатель Art Life. Имеет трудные отношения с сыном и женой. В итоге дарит свою долю Серкану и уходит из его жизни. Отношения с Айдан холодеют и он заводит себе пассию. После развода с Айдан уезжает из страны и больше не появляется на экране. Бабушка Эды подстраивает для него финансовую ловушку, из-за чего тот оказывается в тюрьме. В конце выясняется, что он не является отцом Серкана.

Айфер Йылдыз — Эврим Доан

Тётя Эды. Владеет цветочным магазином, в котором работает и Эда. Фактически заменила Эде родителей, поэтому очень переживает за неё и не одобряет её отношений с Серканом. Любит готовить, что в итоге сводит её с итальянским шеф-поваром Александром. Заводит с ним роман, но тот заканчивается после неверного поведения Александра и нападения на него Айдан.

Энгин Сезгин — Анил Ильтер

Лучший друг Серкана и его партнёр по архитектурному бюро. Давно влюблён в Пырыл. В скором времени женится на ней и заводит ребёнка. Всегда помогает Серкану советом. Жизнерадостный и романтичный.

Пырыл Байтекин — Башак Гюмюльджинелиоглу

Архитектор и партнёр Серкана, трудоголик и перфекционист. Дружит с Селин, дочь серьёзного в криминальном мире человека. Выходит замуж за Энгина. Не любит сорванные цветы.

Мелек Йюджель / Мело — Эльчин Афаджан

Лучшая подруга Эды, подруга детства. Живёт вместе с Эдой и её тётей. Влюбчива и постоянно попадает в передряги. Закончила факультет экономики, работает консультантом в магазине парфюмерии и стюардессой на частных самолётах. Попадает на работу в Art Life благодаря Альптекину, работает помощником Селин, а затем Энгина. Через неё Каан Карадаг узнаёт важные данные о бизнесе Серкана. Всячески помогает Эде вернуть Серкана.

Фиген Йылдирим / Фифи — М. Ситаре Акбаш

Подруга Эды. Никто не знает кем она работает. Носит только чёрные вещи и предпочитает рокерский стиль. В неё влюблён Эрдем, но она так и не находит свою половинку. Обладает реалистичным и даже пессимистичный взглядом на мир. После событий авиакатастрофы уезжает работать в Лондон и больше не появляется на экране.

Джерен Башар — Мелиса Дёнгель

Подруга Эды. Родилась в семье успешных юристов, которые требуют от неё продолжить семейное дело. Сама хочет стать дизайнером обуви. Начинает работать юристом Art Life. Завязывает отношения с Феритом. После появления Дениза вспоминает свои юношеские чувства к нему и ревнует Дениза к Эде. Безуспешно пытается завоевать Дениза и срывается с таблеток, принимающих для стабильности нервной системы. Разочаровывается в Денизе и мирится с Эдой. Выходит замуж за Ферита.

Ферит Шимшек — Чагры Чытанак

Жених Селин, очень её любит. Управляет отелями, принадлежащими его семье. Дружил с Кааном Карадагом, конкурентом Серкана. Получает долю в Art Life и уходит от Селин во время свадьбы, понимая, что та ещё любит Серкана. Начинает отношения с Джерен и всячески поддерживает всех советами. Фотографирует поцелуй Селин и Дениза и требует Селин отступить от Серкана.

Лейла Хактан — Илькяз Арслан

Пина Болат — Доа Озюм

Ядигар Озджан — Парла Шенол

Примечания 

Телесериалы Турции 2020-х годов
Мелодраматические сериалы Турции